3-я бригада () — комбинированная бригада в составе Сухопутных войск Сербии. Была сформирована в ходе реорганизации сербской армии 4 июня 2007 года из подразделений 211 бронетанковой бригады, 21-го учебного центра разведывательных отрядов, 4-й, 125-й и 549-й моторизованных бригад, 9-й пехотной бригады, 52-й смешанной артиллерийской бригады, 52-й артиллерийско-ракетной бригады ПВО, 352-го инженерного полка, 201-й тыловой базы и Военно-медицинского центра. День бригады отмечается 7 октября. В этот день 2-й пехотный полк «Князь Михайло», прозванный «Железным», отправился на фронт.

2-я бригада состоит из Штаба, 30-го штабного батальона, 31-го и 32-го пехотных батальонов, 33-го самоходного артиллерийского гаубичного дивизиона, 34-го дивизиона РСЗО, 35-го артиллерийского дивизиона ПВО, 36-го танкового батальона, 37-го и 38-го механизированных батальонов, 39-го тылового батальона и 310-го инженерного батальона. Штаб бригады расположен в Нише, а гарнизоны находятся в Прокупле, Заечаре и Куршумлие.

Вооружение 
M-84 — Основной боевой танк
M-80 — Боевая машина пехоты
БТР-50 — Командно-штабная машина
БРДМ-2 — Разведывательный бронеавтомобиль 
2С1 «Гвоздика» — 122-мм самоходная гаубица
M-77 — Реактивная система залпового огня
Стрела-10 — Зенитный ракетный комплекс
Bofors L60 — Зенитная пушка

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Сухопутные войска Сербии
Бригады Сербии
Механизированные и моторизованные бригады